Хайме Силес (, 1951, Валенсия) – испанский , -классик, .

Биография 
Учился в Саламанке, Тюбингене, Кёльне. Занимался латинской эпиграфикой. Преподавал классическую филологию в университетах Саламанки, Алькала-де-Энарес, Тенерифе. Дружил и переписывался с В.Алейксандре (1969-1984). С 1983 руководил Институтом испанской культуры в Вене. В настоящее время преподает латинскую филологию в университете Валенсии.

Творчество 
Классическая манера первых книг Силеса развивается в сторону большей эллиптичности и смысловой сгущённости речи, обогащения её современной лексикой и интонациями, иронией и словесной игрой. Переводил Целана, писал о проблемах поэтического перевода. Автор работ о поэзии и поэтике испанского барокко, о современной лирике.

Произведения

Поэзия 
 Génesis de la luz (1969) 
 Biografía Sola (1971) 
 Canon (1973, Premio Ocnos) 
 Alegoría (1977) 
 Música de Agua (1983) 
 Poemas al revés (1987) 
 Columnae (1987) 
 Semáforos, semáforos (1989, Premio Loewe) 
 Himnos tardíos (1998)
 Pasos en la nieve (2004)

Сводные издания 
 Obra poética 1969-1989. La Realidad y el Lenguaje (1989, отсылка к знаменитой книге Л.Сернуды "La Realidad y el Deseo")

Эссе о литературе 
 El barroco en la poesía española: conscienciación lingüística y tensión histórica (1975)
 Más allá de los signos (2001)
 Poesía y traducción, cuestión de detalle (2005)
 Estados de conciencia: ensayos sobre poesía española contemporánea (2006)

Переводы 
 Transtextos (2006)

Признание 
Лауреат премии критики (1983), премии «Поколение 27 года» (1998) и др.

Примечания

Литература 
 Amorós A. Palabra, mundo, ser: la poesía de Jaime Siles. Torremolinos: Litoral; Madrid: Visor Libros, 1986
 García Martín J.L. La generación de los ochenta. Valencia: Maestral, 1988
 Martínez J.J. Quatro poeti spagnoli d’oggi. A Gonzáles, J. A. Goytisolo, A. Colinas, J. Siles. Roma: Bulzoni Editore, 1989
 Ciplijauskaité B. Novísimos, postnovísimos, clásicos: la poesía de los 80 en España. Madrid: Orígenes, 1990
 Diálogos sobre poesía española: José María Valverde, Antonio Colinas, Rafael Argullol, Antoni Marí y Jaime Siles en el Göttinger Hain/ Trabanco, Nieves (ed.). Frankfurt/Main: Klaus D. Vervuert Verlag, 1994.
 Díaz Arenas A. Evolución poética de Jaime Siles. Introducción al análisis poetológico. Santander: Biblioteca Menéndez Pelayo, 2000
 Morcillo F. Jaime Siles: un poète espagnol "classique contemporain". Paris: Harmattan, 2002

Ссылки 
Хайме Силес в Виртуальной библиотеке Мигель де Сервантес
 Стихи on line
 Стихи on line
 Презентация тома писем Висенте Алейксандре Хайме Силесу, 2006

Поэты Испании
Филологи Испании
Переводчики Испании
Родившиеся в 1951 году
Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Переводоведы